Il Comune di Alghero conta 43.831 abitanti (al 01.01.2009), per una superficie pari a 224,43 km² ed una densità di 180,74 abitanti/km². 


Popolazione totale
Censimenti del Regno di Sardegna

1688:  3.155 
1698:  4.801 
1728:  4,583 
1751:  5.171 
1771:  5.269 
1776:  5.333 
1781:  6.692 
1821:  5.299 
1824:  6.941 
1838:  7.774 
1844:  8.762 
1848:  8.684 
1857:  7.806

Piramide delle età 

Abitanti censiti (in centinaia)

Popolazione totale per classi di età 

Abitanti censiti (in centinaia)

Ricostruzione della popolazione intercensuaria

Note

Voci correlate  
 Demografia d'Italia
 Demografia della Sardegna
 Demografia della provincia di Sassari

Alghero
Alghero